Nickelodeon (cinema) — salas de cinema do início do século XX
Nickelodeon Entertainment Company — empresa de produtos infantis para entretenimento
Nickelodeon Sonic
Nickelodeon Magazine
Nickelodeon Universe
Nickelodeon Suites Resort
Nickelodeon Movies
Nickelodeon Studios
Nickelodeon on Sunset Studios
Nickelodeon Animation Studios
Nickelodeon Kids' Choice Awards
Nickelodeon América Latina
Nickelodeon (Canadá)
Nickelodeon (Portugal)
Nickelodeon (Brasil)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão